Тассуа́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Нуринського району Карагандинської області Казахстану. Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Кайнар.

Населення — 1252 особи (2009; 1381 в 1999, 1118 у 1989).

Станом на 1989 рік існувала Совєтська сільська рада (село Щербаковське).

Примітки 

Сільські округи Нуринського району